port morski Szczecin – port morski w woj. zachodniopomorskim, w Szczecinie, nad rzeką Odrą
 port lotniczy Szczecin-Goleniów – port lotniczy w woj. zachodniopomorskim, w gminie Goleniów, w pobliżu wsi Glewice

Zobacz też 
 Szczecin Port Centralny